De Nardis steht für:

Camillo de Nardis (1857–1951), italienischer Komponist
Luciano De Nardis, Pseudonym von Livio Carloni (1865–1964), italienischer Dichter und Maler